Александар Живановић може се односити на више ствари:
 Александар Живановић (фудбалер)
 Александар Живановић (футсалер)
 Александар Живановић Сања
 Аца Живановић, српски певач